Das German Darts Masters (World Series) 2017 ist ein Turnier im Dartsport und wurde vom 20. bis zum 21. Oktober 2017 erstmals von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das siebte Event der World Series of Darts 2017. Austragungsort war das Castello Düsseldorf.

Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Peter Wright, der sich im Finale mit 11:4-legs gegen den Engländer Phil Taylor durchsetzte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den sechs bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und vier Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen sechs lokale Spieler teil, die sich im Vorfeld über die Super League Darts Germany qualifizieren konnten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 20. Oktober statt, Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals wurden am 21. Oktober im best of 19 legs-Modus ausgetragen, die Halbfinals und das Finale am gleichen Tag jeweils im best of 21 legs-Modus.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das German Darts Masters (World Series) 2017 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit
 Die 4 Wildcard-Teilnehmer
 6 lokale Spieler (1.–6. der Super League Darts 2017-Tabelle)

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Peter Wright
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade

Wildcard Teilnehmer
  Daryl Gurney
  Kyle Anderson
  Mensur Suljović
  Max Hopp

Lokale Spieler
  Maik Langendorf
  Stefan Stoyke
  Martin Schindler
  Kevin Münch
  Dragutin Horvat
  Robert Marijanović

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste ist Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung im Free-TV auf ProSieben übertragen.

International wurden alle Spiele durch den britischen Fernsehsender ITV übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

German Darts Masters (World Series)
Sportveranstaltung in Düsseldorf
World Series of Darts 2017
Reisholz